kan verwijzen naar:
Limón (provincie), een provincie van Costa Rica
Puerto Limón, de hoofdstad van deze provincie
Limón (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Limón
Limon (Nièvre), een gemeente in het Franse departement Nièvre
Limón (Honduras), een gemeente in het departement Colón in Honduras
Limon (Colorado), een plaats in de staat Colorado in de Verenigde Staten